Encyclopini é uma tribo monotípica de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gênero
 Encyclops Newman, 1838

Encyclopini
Tribos monotípicas de cerambicídeos